Ганев може да се отнася за:
 Антон Ганев (1893-1945), български офицер
 Атанас Ганев (1954-2012), български актьор и режисьор
 Борис Ганев (1919-1982), български футболист
 Валентин Ганев (р. 1956), български актьор
 Венелин Ганев (1880-1966), български юрист и политик
 Владимир Ганев (р. 1947), български сценарист
 Ганчо Ганев (р. 1919), български политик
 Гиньо Ганев (р. 1928), български политик
 Димитър Ганев, няколко души с това име
 Иван Ганев (1942-2003), български общественик
 Любомир Ганев (р. 1965), български волейболист
 Митьо Ганев (1900-1925), български партизанин
 Михаил Ганев (р. 1985), български борец
 Спас Ганев (1888-1945), български политик
 Стоян Ганев (1955-2013), български политик
 Христо Ганев, няколко души с това име

Вижте също 
 Колю Ганев (село)